Die Abkürzung KKP steht für:
 Kaufkraftparität, fachsprachlich englisch auch Purchasing Power Parity (PPP)
 Kernkraftwerk Philippsburg
 Kleinbahn Klockow-Pasewalk, siehe Schmalspurbahn Klockow–Pasewalk Ost
 Kunde-zu-Kunde-Prozess, ein Begriff aus dem Supply-Chain-Management
 Kurdische Kommunistische Partei
 Wahrheits- und Freundschaftskommission, in Indonesien übliche Abkürzung einer Kommission, die die Verbrechen während der indonesischen Besetzung Osttimors untersuchte
 Klinischer Konsensuspunkt, synonym zu Good Clinical Practice (GCP), siehe Gute klinische Praxis
Kombinierte Kopie, siehe Filmkopie

 

Siehe auch:
 KPP

Abkürzung